Rödskären kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rödskären, Korpo, Åboland, 
 Rödskären, Kimitoön, Åboland,

Se även
Rödskär
Små Rödskären

Robotskapade Finlandförgreningar